Daira – unità amministrativa territoriale utilizzata in Algeria e nei territori controllati dalla Repubblica Democratica Araba dei Sahraui
 Daira – strumento musicale utilizzato nei paesi dell'Asia centrale
 Daira – divinità collegata ai misteri eleusini
 Daïra de Tamacine – distretto della Provincia di Ouargla, in Algeria